Thérèse Desqueyroux est le titre que plusieurs œuvres artistiques :
 Thérèse Desqueyroux, roman de François Mauriac (1927)
 Thérèse Desqueyroux, film de Georges Franju (1962)
 Thérèse Desqueyroux, film de Claude Miller (2012)

Homonymie de titre